Альжаппа́р А́бишев (, 15 октября 1907 — 24 августа 2001) — казахский писатель, народный писатель Казахской ССР, член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в местечке Аспантау Каркаралинского района. Происходит из рода Камбар рода Каракесек племени Аргын. С раннего детства батрачил у баев, поэтому учёба сводилась к самообразованию. Работал на шахтах Караганды. С 1924 по 1934 год — учитель курсов ликбеза, литературный сотрудник в газете «Қарағанды пролетариаты». C 1935 по 1940 год — заведующий отделом газеты «Лениншіл жас», ответственный секретарь, заместитель редактора журнала «Әдебиет және искусство». В 1939 году вступил в КПСС.

В 1936 году вышел первый сборник рассказов и очерков (о карагандинских шахтёрах) «Завал». Основные темы произведений — труд и жизнь казахских рабочих, дружба и любовь советской молодёжи, трудовые подвиги рабочих в период Великой Отечественной войны. Основные работы: повесть «Люди, осуществившие свою мечту» (1938), роман «Молодое поколение»(1945), рассказы «Тулеген Тохтаров» (1942), «Саржан» (1944), пьесы «Гвардия чести» (в соавторстве с М. О. Ауэзовым, 1942), «Горные орлы» (1943), «Дружба и любовь» (1947), «Единая семья» (1948), «Приговор отца» (1952), «Зависть» (1955), «Мечтатели» (1960).

А. Абишев внёс значительный вклад в становление и укрепление жанра драматургии. Является автором 36 пьес, многие из которых были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (21.10.1977)
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1959)
 орден Дружбы народов (14.10.1987)
 2 ордена «Знак Почёта» (31.01.1939; 16.11.1945)
 медали.

Примечания 

Писатели СССР
Писатели Казахстана
Казахские писатели
Народные писатели Казахской ССР
Члены КПСС